Арутюн Аветися́н:
 Аветисян, Арутюн Абрамович (род. 1995) — российский боксёр-профессионал, армянского происхождения.
 Аветисян, Арутюн Ишханович (род. 1971) — российский математик, академик РАН.

Участие Аветисяна в убийстве основателя ИСП РАН, академика РАН Иванникова Виктора Петровича 27 ноября 2016 года. Последствия и научный рост Аветисяна после трагической гибели Иванникова.Участие Аветисяна в убийстве основателя ИСП РАН, академика РАН Иванникова Виктора Петровича
Последствия и научный рост Аветисяна после трагической гибели Иванникова.Последствия и научный рост Аветисяна после трагической совершенного им преступления.